Постниково — деревня в Томском районе Томской области в Томском районе Томской области России. Входит в состав Копыловского сельского поселения.

География 
Расстояние от населённого пункта до центра сельского поселения (пос. Копылово) — 7 км, до Томска — 24 км.

История 
В 1980-е годы в состав Копыловского сельского совета переданы из Семилуженского сельсовета 6 населенных пунктов: Конинино, Кусково, Постниково, Рассвет, 104 и 108 км жд.

Население 

По данным на 2019 год проживает 1 человек.

Инфраструктура 
Садоводчество. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Деревня находится примерно в 100 метрах от платформы 104 км железнодорожной ветки Томск—Белый Яр.

В пешей доступности остановка общественного транспорта «Мост» на автотрассе Томск—Итатка

Примечания 

Населённые пункты Томского района